Васи́лий Васи́льевич Барко́в (1852, Москва — 22 ноября 1905, Ялта) — русский , автор построек в Москве и Подмосковье.

Биография 
В 1877 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем поступил в Императорскую Академию художеств. Окончил Академию в 1879 году со званием классного художника архитектуры 3-й степени. Имел обширную архитектурно-строительную практику в Москве. Отец архитектора С. В. Баркова.

Постройки 
 Жилой дом (1871, улица Покровка, 1/13/6 — Армянский переулок, 13/1/6 — Девяткин переулок, 6/1/13, стр. 1, 2), объект культурного наследия регионального значения;
 Жилой дом (1882, Москва, Климентовский переулок, 7);
 Доходный дом С. И. Карзинкина (1883, Девяткин переулок, 4, стр. 1), ценный градоформирующий объект;
 Ансамбль студенческого общежития им. С. В. Лепешкина Императорского Московского Университета (1884, Москва, Филипповский переулок, 11, стр. 1, 2), выявленный объект культурного наследия;
 Переделка фасада жилого дома Орлова-Давыдова (1880-е, Москва, Никольская улица, 12/1/2);
 Ансамбль детской больницы имени Святой Ольги (1897, Москва, Орлово-Давыдовский переулок, 2а, стр. 1-4);
 Комплекс доходных домов А. М. Михайлова (1897—1900, Москва, улица Большая Дмитровка, 9, стр. 3, 5, 6, 8);
 Фабрика меховых изделий А. М. Михайлова (1889, улица Кузнецкий Мост, 14, во дворе);
 Особняк Горбуновых (1890, Большая Грузинская улица, 17);
 Перестройка жилого дома (1891—1892, Москва, Поварская улица, 23), надстроен;
 Доходный дом (1894, Москва, Покровский бульвар, 16/10 — Малый Трёхсвятительский переулок, 10/16, стр. 1), ценный градоформирующий объект;
 Перестройка городской усадьбы Ф. А. Толстого — доходного владения Карзинкиных, возведение ограды и пилонов ворот (1895, Москва, Покровский бульвар, 16-18, стр. 3, 5, Подколокольный переулок, 15), ценный градоформирующий объект;
 Доходный дом купца А. А. Карзинкина (1900, Москва, Столешников переулок, 14);
 Дача Лепёшкина (Викторовка);
 Дача Шамшина (Кленово);
 Дом в имении Васильчикова.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества